Ole Olsen er navnet på flere personer:

 Ole Olsen (politiker) (1849-1929) – dansk politiker, gårdejer og direktør, medlem af Folketinget
 Ole Olsen (komponist) (1850-1927) – norsk komponist og officer
 Ole Olsen (filmmand) (1863-1943) – dansk filmmand, stifter af Nordisk Film
 Ole Olsen (komiker) (1892-1963) – amerikansk komiker (egl. John Siguard Olsen)
 Ole Olsen (bogbinder) (1932-2009) – dansk bogbinder
 Ole Olsen (speedwaykører) (født 1946) – er en tredobbelt verdensmester i Speedway
Desuden:
 Ole Bernhard Olsen (1915-1980) – dansk diplomat
 Ole Christian Olsen (1840-1928) – dansk bogtrykker
 Ole Ferdinand Olsen (1805-1887) – dansk fabrikant
 Ole Frederik Olsen (1877-1951) – dansk politiker og gårdejer, medlem af Folketinget
 Ole Wøhlers Olsen (født 1942) – dansk diplomat
 Ole Olsen (skytte) (1869-1944) – dansk konkurrenceskytte og OL-medaljetager